Apața – comune rumeno
Apata – genere di molluschi nubibranchi della famiglia Apataidae